Where I’m Coming From () — тринадцатый студийный альбом американского соул-певца, 25-кратного обладателя премии «Грэмми» Стиви Уандера, выпущенный 12 апреля 1971 года лейблом Motown Records. Where I’m Coming From был альбомом, в котором Стиви Уандер впервые получил полную творческую свободу в его производстве. Это был последний альбом, который Уандер был обязан записать по своему первый контракту с Motown. Альбом дебютировал в чарте Billboard Top LP’s & Tapes на 62 месте, а также в Billboard R&B Albums Chart на 10 месте.
Все девять песен были написаны Уандером совместно с его коллегой по лейблу и первой женой  (1970—1972).

Запись

История создания 
Стиви Уандер начал запись альбома «Where I’m Coming From» в июле 1970 года, в счастливое для себя время — он только что женился на своей коллеге по лейблу Motown, авторе песен . Она помогала Стиви в написании песен, являлась соавтором.

Музыкальные инструменты 
Помимо основных для Уандера вокала, рояля и ударной установки, в некоторых песнях, например в «Something Out of the Blue», используются не совсем типичные для соул-музыки инструменты, такие как гобой, флейта, солирующая скрипка, а также другие струнные инструменты. Синтезаторы пока отсутствуют.

Инновации звукозаписи

Информация об альбоме

Название 

Незадолго до выхода альбома, в одном из споров с руководителями Motown, Стиви сказал фразу, замечательную своей двусмысленностью: «Когда мне исполнится 21 год, я собираюсь взять под контроль свою карьеру. Мне кажется, вы меня неважно знаете и плохо представляете, откуда я пришёл». После выхода альбома в Motown постепенно начинают это понимать. Альбом был назван подчёркнуто концептуально: «Where I’m Coming From» (). Любопытно, что все последующие студийные альбомы Стиви Уандера (за исключением саундтреков) носили названия, которые не совпадали с названием ни одной из песен, входящих в эти пластинки. Эта традиция прервалась только в 1995 году, с выходом альбома «Conversation Peace», в котором присутствовала одноименная композиция.

Оформление обложки

Музыкальный жанр

Тематика песен

Отзывы и критика

Кавер-версии песен 
В настоящее время, как минимум на три из девяти песен этой пластинки («Do Yourself a Favor», «If You Really Love Me» и «Never Dreamed You’d Leave in Summer», особенно популярна последняя) существуют кавер-версии других музыкантов, в том числе всемирно известных, таких как например Фил Коллинз, Ocean Colour Scene и другие.

Список композиций 
Американское издание
 Все песни написаны Стиви Уандером и .

Участники записи 
 Стиви Уандер — вокал, рояль, ударная установка, продюсирование и аранжировка
 Стиви Уандер,  — музыка и тексты
 , Джерри Лонг,  — аранжировка
 Рэнди Клинг — мастеринг
 Кертис Макнейр — арт-директор
 Том Шлезингер — художественное оформление

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты:

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Стиви Уандера
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Стиви Уандером